Orestiada kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Orestiada, kommun, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Évrou, 
 Orestiáda, kommunhuvudort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Évrou,